ZH steht für:

 Zentralheizung, z. B. in Wohnungsanzeigen
 Zuhaltungsschloss, auch tosisches Schloss, siehe Chubbschloss
 Zuid-Holland, eine der zwölf Provinzen der Niederlande
 Kanton Zürich in der Schweiz

ZH als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Griechenland: Athen
 Norwegen: Tromsø in der Provinz Troms og Finnmark
 Schweiz: Kanton Zürich
 Slowakei: Okres Žiar nad Hronom

zh steht für:

 Chinesische Sprachen (Zhongwen; ISO-639-1-Code)
 Umschrift für einen Laut „sch“ (stimmhaft oder retroflex) in etlichen Sprachen, siehe Digraph (Linguistik)

z. H. steht für:

 zu Händen, eine Zustellanweisung für die Post

Siehe auch:

ZH